

Aziende
 URS – azienda di moto

Codici
 URS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kursk (Russia)

Geografia
 Urs – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège nella regione del Midi-Pirenei

Onomastica 
 Urs – variante tedesca del nome Orso

Religione 
 Urs – rituale del sufismo